Галати может означать:

  — село в сообществе Палеа-Эпидаврос в Греции.
 Галати-Мамертино — коммуна в Италии.